«Talking to the Moon»  () — сингл американского певца Бруно Марса с его дебютного студийного альбома «Doo-Wops & Hooligans». Talking to the Moon — это баллада о неудачных отношениях, одиночестве и печали.

Сингл получил неоднозначные оценки критиков. Песня была анонсирована как сингл только в Бразилии, 12 апреля 2011 года, через Warner Music Group, после того как она вошла в саундтрек бразильской теленовеллы «Безрассудное сердце». Песня попала в чарты Brasil Hot 100 Airplay, где она провела несколько недель на первом месте, а также в Billboard Brasil Hot Pop & Popular. Сингл был дважды сертифицирован платиновым.

Создание
Сингл был записан Бруно Марсом для дебютного «It's Better If You Don't Understand», который был выпущен 11 мая 2010 года под лейблом Elektra Records. Когда его спросили о лирическом содержании пластинки, Марс заявил, что он просто пишет песни, в которые он сильно верит и которые идут изнутри. Во время интервью Марс объяснил, что после написания и продюсирования песен для других артистов он думал, что сможет написать песню и для себя. Он начал писать текст песни Talking to the Moon, играя на пианино.Этот сингл был включен пять месяцев спустя в его дебютный студийный альбом «Doo-Wops & Hooligans» и выпущен 4 октября 2010 года под лейблами Elektra и Atlantic. Марс также записал акустическую фортепианную версию . Ари Левин из The Smeezingtons описал, как эта песня была задумана в интервью журналу Sound on Sound :

Talking to the Moon — это стремительная поп и R&B баллада. Она имеет урезанную постановку, состоящую в основном из барабанов и фортепиано. Согласно цифровым нотам, песня была написана в тональности до минор и была установлена в четырехкратной сигнатуре с темпом баллады 73 удара в минуту. Вокальный диапазон Марса простирается от G♯3 до C♯5, и песня следует прогрессии аккордов E–G♯7–C♯m–B–A.

Слова песни описывают чувства одиночества, потери и надежды в припеве.

Оценка критиков
Песня получила смешанные отзывы музыкальных критиков. Алекс Янг из Consequence of Sound дал песне положительный отзыв, написав, что песня является лучшей в альбоме. Музыкальный критик Yahoo!, Шерри Торнхилл похвалила песню, назвав ее красивой.

С другой стороны, Билл Лэмб из Dotdash сказал, что это возможно, самый слабый трек просто потому, что тяжелое музыкальное сопровождение заглушает голос Бруно Марса и что это мощная джазовая баллада хороша для сцены. В том же духе Майк Дайвер из BBC Music считал песню балладой, лишенной заметных эмоций. Джейми Милтоном из musicOMH назвал ее чрезмерно сентиментальной балладой. Газета The Scotsman сравнила песню с банальной тягомотиной Гэри Барлоу, назвав ее замедленной, печальной версией песни Billionaire.

Использование
После включения песни в саундтрек бразильского сериала «Безрассудное сердце», который обеспечил большую часть успеха песни, Warner Music Brasil решила выпустить его в качестве официального сингла в Бразилии 12 апреля 2011 года. После выпуска сингл попал в два бразильских чарта – Billboard Brasil Hot Pop & Popular и Brasil Hot 100 Airplay, причем в обоих случаях он достиг верхней позиции. Песня провела девять недель на первом месте в последнем чарте, в то время как она возглавляла первый чарт в течение 22 недель Сингл стал четвертой песней с наибольшим количеством недель, проведенных на вершине Billboard Brasil Hot Pop & Popular, и на Brasil Hot 100 Airplay она заняла седьмое место с наибольшим количеством недель на первом месте по состоянию на 2012 год. В 2017 году Talking to the Moon дебютировал на Japan Hot 100 под номером 45. Трек был дважды сертифицирован платиновым RIAA, несмотря на то, что никогда не продвигался в качестве сингла в США.

Сингл также звучал в мультфильме «Шевели ластами!», а также включен в саундтрек мультфильма в качестве бонусной песни. Акустическая фортепианная версия была включена в благотворительный сборник «Songs for Japan», выпущенный 25 марта 2011 года. Песня также прозвучала в фильме «Думай как мужчина», выпущенном в 2012 году.

Чарты и сертификации

Годовые

Сертификации

Примечания

Ссылки
 

Песни Бруно Марса
Песни 2010 года
Баллады 2010-х годов
Песни, спродюсированные Джеффом Бхаскером
Песни производства Smeezingtons
Песни, написанные Джеффом Бхаскером
Сентиментальные любовные песни